Over může být:

 Over (album) – album Petera Hammilla (1977)
 Over (Cambridgeshire) – vesnice v Anglii
 Over (Gloucestershire) – vesnice v Anglii
 Over (Seevetal) – vesnice v Německu

Externí odkazy